Werner Stauffacher ist der Name folgender Personen:

* Werner Stauffacher, Schweizer Sagengestalt, Abgesandter von Schwyz beim Rütlischwur 
 Werner Stauffacher (Germanist) (1921–2010), Schweizer Germanist
 Werner Stauffacher (Mediziner), Schweizer Mediziner 
 Werner Stauffacher (Rechtsanwalt) (1945–2012), Schweizer Rechtsanwalt